

Geografia

Austria 
 Velm – miejscowość w gminie Himberg w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wien-Umgebung
 Velm-Götzendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf

Inne 
 Vos estis lux mundi (VELM) – motu proprio papieża Franciszka dotyczące prewencji i zwalczania przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezradnych oraz odpowiedzialności przełożonych za zaniechania